Kelosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kelosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,60, long 28,74),  (4 ha)
2. Kelosaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax,  (1,3 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar